Evropská liga v malém fotbalu 2022 byla 2. ročníkem EL v malém fotbalu a konala se v maďarském městě Hajdúszoboszló v období od 15. září do 18. září 2022. Účastnilo se ho 20 týmů, které byly rozděleny do 4 skupin po 5 týmech. Ze skupiny pak postoupily do vyřazovací fáze první, druhý, třetí a čtvrtý celek. Vyřazovací fáze zahrnovala 16 zápasů. Ve finále zvítězili hráči z týmu Nova Vita Târgu Mureș, kteří porazili výběr Energy Friends Sighișoara 3:1. Překvapením turnaje se stal tým Royal Flush Brno, který se při první účasti v historii dokázal dostat do semifinále.

Stadion 
Turnaj se hrál na jednom stadioně v jednom hostitelském městě: Bocskai Stadion (Hajdúszoboszló).

Skupinová fáze 

Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (SELČ).

Skupina A 

|}

Skupina B 

|}

Skupina C 

|}

Skupina D 

|}

Vyřazovací fáze

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Odkazy

Reference 

2022
Malá kopaná v roce 2022
Malá kopaná v Maďarsku
Fotbalové události v Maďarsku
Sport v Maďarsku v roce 2022
Fotbal v Evropě v roce 2022